Quintus Fufius Calenus :  homme politique du dernier siècle de la République romaine
 Marcus Atilius Regulus Calenus : homme politique romain, père du précédent.